Okręty US Navy o nazwie USS "John S. McCain", pochodzącej od dwóch admirałów US Navy (ojca i syna):
 USS "John S. McCain" (DL-3) – liderem typu Mitscher, w służbie w latach 1953–1978
 USS "John S. McCain" (DDG-56) – niszczyciel rakietowy, który wszedł do służby w 1994

John S. McCain